Ларио́нов () — распространённая русская фамилия.

Ларионов

А 
 
 
 Ларионов, Андрей Николаевич (1889—1963) — советский учёный-электротехник.
 
 Ларионов, Арсений Васильевич (род. 1937) — советский и российский писатель, журналист, редактор и издатель.

Б

В 
 Ларионов, Вадим Вячеславович (род. 1996) — российский футболист.
 
 Ларионов, Виктор Александрович (1897—1988) — деятель Белого движения. Участник Гражданской войны. Первопоходник.
 Ларионов, Виталий Сергеевич (Диодор; род. 1975) — российский богослов, патролог, переводчик.
 
 Ларионов, Всеволод Дмитриевич (1928—2000) — советский и российский актёр.

Г

Д 
 Ларионов, Денис Владимирович (род. 1986) — российский поэт, прозаик, критик.

Е 
 Ларионов, Егор Михайлович (род. 1940) — член Совета Федерации.

И

Л

М 
 Ларионов, Михаил Фёдорович (1881—1964) — русский художник.

Н 
 Ларионов, Никита Ларионович (1932—2014) — чувашский писатель, поэт.

О 

 Ларионов, Олег Иванович (род. 1959) — писатель, главный редактор.

П 
 Ларионов, Пётр Андреевич (1889 — после 1925) — императорской охоты птичник, поэт-народник из петербургских эгофутуристов, близкий друг поэта Игоря Северянина.

С 
 Ларионов, Самсон (до 1704 — после 1741) — русский придворный ювелир первой трети XVIII века.
 Ларионов, Семён Архипович (1915—1984) — Герой Советского Союза (1943).
 
 Ларионов, Станислав Анатольевич (род. 1976) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Ю 
 Ларионов, Юрий Юрьевич (род. 1986) — российский фигурист.



См. также 
 Ларионов — ручей в Беломорском районе Карелии.
 
 Илларион
 Пятёрка Ларионова — первая пятёрка сборной СССР по хоккею с шайбой и клуба ЦСКА 1980-х годов.